Чука () — населённый пункт в общине Црна-Трава Ябланичского округа Республики Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 25 человек (все сербы).

Примечания 

Населённые пункты Сербии